Джера́да, или Джерада́ () — город в Марокко, расположен в Восточной области. По-арабски пишется также как и слово «саранча».

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 1052 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Уджде.

Примечания 

Города Марокко